Jefferson Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Jefferson Island (Louisiana)
 Jefferson Island (Maryland)
 Jefferson Island (Massachusetts)